2 miejscowości w Polsce: 
 Rościszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo 
 Rościszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Zobacz też: Nowe Rościszewo